De Campeonato Carioca Série C (officieel: Campeonato Estadual do Rio de Janeiro - Série C) is de vijfde hoogste voetbalklasse van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro.

Geschiedenis
De competitie werd voor het eerst gespeeld in 2021. Van 2017 tot 2020 heette de vierde hoogde klasse ook al Série C. Vanaf 2021 wordt dat de Série B2.

Kampioenen
 2021 -  Paduano
 2022-  Belford Roxo

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Série C spelen.

Externe links 
FFERJ Officiële Website

Campeonato Carioca